Старбак — остров в Тихом океане (Кирибати).
 Старбак (Старбек) — имя первого помощника в романе Германа Мелвилла «Моби Дик».
 Лейтенант Старбак — персонаж телесериала 1987 года «Звёздный крейсер „Галактика“».
 Старбак — позывной Кары Трейс, персонажа телесериала 2004 года «Звёздный крейсер „Галактика“» и связанных с телесериалом фильмов.
 Starbucks — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен.
 Старбак - детское прозвище агента Даны Скалли из цикла книг/сериала "Секретные материалы"

Персоналии 
 Старбак, Джоджо (род.1951) — американская фигуристка-парница.